

Onomastica
 Solange – nome proprio di persona francese femminile

Persone
 Solange – personaggio televisivo italiano
 Solange Knowles – cantante, attrice e modella statunitense

Personaggi fittizi
 Solange – Bond girl, personaggio di James Bond
 Solange – personaggio della serie animata Loulou de Montmartre